Джефферсон-Девіс (округ, Луїзіана)
Джефферсон-Девіс (округ, Міссісіпі)